Сезон 2016/2017 стал для «Ливерпуля» 125-м в истории клуба и 55-м подряд в Высшем дивизионе. Это был первый полноценный сезон под руководством Юргена Клоппа. С захода сделать команду способной биться за трофеи не удалось, но и прогресс был заметен: команда заняла 4-е место в чемпионате, тем самым обеспечив проход в Лигу чемпионов.

Чемпионом АПЛ стал в 5-й раз лондонский Челси.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:61.900.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:66.300.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:61.900.000

Общая прибыль:66.300.000

Разница:4.400.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Примечания 

2016
Ливерпуль